Конрой — прізвище. Відомі носії:
 Вікторія Конрой (1819—1866) — дочка Джона Конроя.
 Джек Конрой (1899—1990) — американський письменник.
 Джон Конрой (1786—1854) — британський державний діяч.
 Кевін Конрой (1955) — американський актор.
 Крейг Конрой (1971) — американський хокеїст.
 Райан Конрой (р. 1987) — шотландський футболіст.
 Террі Конрой (1946) — ірландський футболіст.
 Френсіс Конрой (р. 1953) — американська актриса.